
Die Ghana Premier League 2011/12 (nach dem Namenssponsor Globacom offiziell als Glo Premier League 2011/12 bezeichnet) war die 52. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 9. Oktober 2011 eröffnet und endete am 27. Mai 2012. Asante Kotoko FC gewann die Meisterschaft vor AshantiGold SC, Absteiger waren Wassaman United FC, Bechem United FC und Tudu Mighty Jets FC.

Statistiken

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Literatur 
 Ken Bediako: The complete history of the Ghana Football League 1958–2012. Selbstverlag, Kumasi 2012, ISBN 978-9988-1-7251-0, S. 322–335.

Weblinks

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12